Filme delgado é um método na tecnologia de confecção de circuitos integrados.

Tal tecnologia opera de acordo com os princípios básicos da tecnologia de filme espesso. Todavia, este método tecnológico utiliza metais e óxidos metálicos, em vez de tintas ou pastas. Estes metais e óxidos metálicos se evaporam e se depositam em uma camada de cerâmica, produzindo o padrão necessário para que se formem os componentes passivos dos circuitos integrados (fios, resistores e capacitores).

Circuitos eletrônicos